Halosydna galapaginas är en ringmaskart som beskrevs av Hartman 1938. Halosydna galapaginas ingår i släktet Halosydna och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
galapaginas